La bataille de Brody peut désigner :
Bataille de Brody (1863)
Bataille de Brody (1920), durant la guerre soviéto-polonaise
Bataille de Brody (1941), durant l'opération Barbarossa
Bataille de Brody (1944), durant l'offensive de Lvov–Sandomierz

Homonymie